Az 1953-as női kosárlabda-világbajnokság volt a kosárlabda történetének első női világbajnoksága. Chilében rendezték 1953. március 7. és március 22. között, 10 csapat részvételével. A tornát az Egyesült Államok nyerte, a házigazda Chile és Franciaország előtt.

1. forduló 
A győztesek bejutottak a döntő csoportkörbe, a vesztesek a 2. fordulóba kerültek, Peru kivételével, amely a 3. fordulóba került.

2. forduló 
A győztesek bejutottak a 3. fordulóba, a vesztesek a 7–10. helyért játszhattak.

3. forduló 

Paraguay bejutott a döntő csoportkörbe, a vesztesek a 7–10. helyért játszhattak.

Helyosztók

A 7–10. helyért

Döntő csoportkör

Végeredmény

Források 
 
 
 

Nőikosarlabdavilagbajnoksag
1953